Сезон 1894/1895 был первым в истории Южной лиги. Шестнадцать клубов присоединились к новой лиге, которая была разделена на два дивизиона. «Миллуолл Атлетик» выиграл Первый дивизион, не проиграв ни одного матча, и получил приглашение присоединиться к Футбольной лиге, но отказался из-за дальних поездок.

Первый дивизион

Второй дивизион

Тестовые матчи 
В конце сезона три клуба, занявшие последние места в Первом дивизионе, сыграли против трёх клубов, занявших первые три места во Втором дивизионе, контрольные матчи, победители которых выходили в Первый дивизион в следующем сезоне. Только чемпион Второго дивизиона клуб «Нью-Бромптон» смог обыграть своего оппонента из Первого дивизиона, хотя их противник клуб «Суиндон Таун», остался в Первом дивизионе, так как дивизион на следующий сезон расширился до 10 клубов.

Примечания

Ссылки 
 Таблицы Первого дивизиона Южной лиги на RSSSF
 Таблицы Второго дивизиона Южной лиги на RSSSF

1894
Футбол в Англии в сезоне 1894/1895